Новое Тенеево — поселок в Кошкинском районе Самарской области в составе сельского поселения Русская Васильевка.

География 
Находится на левом берегу реки Кондурча на расстоянии примерно 12 километров по прямой на северо-восток от районного центра села Кошки.

История
Основано выходцами из села Тенеево. Дата основания относится ко второй половине XVIII века.

Население 
Постоянное население составляло 78 человек (чуваши 87%) в 2002 году, 84 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кошкинского района